La Coppa di Israele 1963-1964 è la 7ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Turno preliminare

Quarto turno 

 Elitzur Tel Aviv, Hapoel Kiryat Haim, YMCA Gerusalemme

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1963-1964

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1963
Pallacanestro nel 1964
Coppa di Israele di pallacanestro maschile